Stražbenica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
la Stražbenica, une montagne située dans l'ouest du pays ;
Stražbenica, un village situé dans la municipalité de Banovići, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Stražbenica, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Stražbenica, un village situé dans la municipalité de Petrinja, comitat de Sisak-Moslavina.

Voir aussi 
Stražbenice